Chercheuse d'or peut désigner :

 une femme qui cherche de l'or : voir Orpaillage ;
 Chercheuse d'or, d'album Assia.

Articles connexes